Herman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leander Herman
 Ottó Herman